Dominik Nerz – ciclista su strada tedesco
 Otto Nerz – calciatore e allenatore di calcio tedesco
 Sebastian Nerz – politico e bioinformatico tedesco